Fickminne har flera betydelser:
 Cache – ett snabbt datorminne, för mellanlagring av programkod eller data
 Diktafon – en apparat som lagrar tal för diktering
 USB-minne – flash-minne i kompakt format, med USB-anslutning